Trpeza est un toponyme qui peut désigner :
Tërpezë/Trpeza, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Gllogoc/Glogovac, district de Pristina (selon le Kosovo) ou district de Kosovo (selon la Serbie) ;
Tërpezë/Trpeza, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Viti/Vitina, district de Gjilan/Gnjilane (Kosovo) ou district de Kosovo-Pomoravlje (Serbie) ;
Trpeza, un village de Serbie centrale situé dans la municipalité de Kuršumlija, district de Toplica.